Милорад Петрович (, літ. псевд. — Селянчиця; 2 червня 1875 — 27 квітня 1921) — сербський письменник і перекладач.

Народився у Великій Іванчі поблизу Младеноваца, де закінчив початкову школу. Закінчив середню школу в Белграді, а потім учительську школу в Алексінаці. У молодості він постійно одягав народний костюм Шумадії, а під сорочкою амулет — суконну обгортку із грудкою землі з рідної Іванчі. Працював у ряді сільських початкових шкіл. Брав участь у Балканських війнах, у битві під Куманово та облозі Одрина.

Брав участь у Колубарській битві, після чого захворів на тиф.

У 1915 році болгарська окупаційна влада вигнала його. Після конфліктів, відокремлений від дружини та дітей, він жив у Крушеваці та Белграді, де його здоров'я раптово почало різко погіршуватися. Захворів на туберкульоз.

Забутий усіма, він помер у злиднях, як справжній жебрак. Похований у Белграді на кладовищі Топчидер за державні кошти без пам'ятника на могилі.

Джерела

Посилання 
 Петрович (Петровић) Милорад 

Сербські письменники